Sibbasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sibbasjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (6 ha)
Sibbasjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (24,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn